Pojem důl má více významů:

Místo těžby 
 důl – těžební ložisko, místo těžby nerostů
 hlubinný důl
 rudný důl
 uhelný důl
 povrchový důl

Zeměpisné názvy

Název sídla 
 Důl (okres Pelhřimov) (1) – obec v okrese Pelhřimov
 Důl (Sedlice) (2) – část obce Sedlice v okrese Strakonice

jako součást názvu
 Antonínův Důl (3) – část města Jihlava v okrese Jihlava
 Černý Důl (4) – obec v okrese Trutnov
 Červený Důl (5) – část obce Uhelná v okrese Jeseník
 Dlouhý Důl (6) – část města Krásná Lípa v okrese Česká Lípa
 Františkův Důl (7) – samota u Světlé nad Sázavou
 Hluboký Důl (8) – část obce Nebovidy v okrese Kolín
 Janův Důl (9) – obec v okrese Liberec
 Janův Důl (Liberec) (10) – část města Liberec
 Josefův Důl (okres Mladá Boleslav) (11) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Josefův Důl (okres Jablonec nad Nisou) (12) – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 Kokořínský Důl (13) – část obce Kokořín v okrese Mělník
 Pekelský Důl (14) – část města Česká Kamenice v okrese Děčín
 Prkenný Důl (15) – část obce Žacléř v okrese Trutnov
 Přední Důl (16) – osada u obce Kunvald v okrese Ústí nad Orlicí
 Sudkův Důl (17) – část obce Obrataň v okrese Pelhřimov
 Suchý Důl (18) – obec v okrese Náchod
 Suchý Důl (Klášterec nad Ohří) (19) – část obce Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Široký Důl (20) – obec v okrese Svitavy
 Temný Důl (21) – část obce Horní Maršov v okrese Trutnov
 Vlčí Důl (22) – část města Česká Lípa v okrese Česká Lípa
 (Volský Důl – část města Špindlerův Mlýn v okrese Trutnov)
 Zadní Důl (23) – osada u obce Kunvald v okrese Ústí nad Orlicí
 Zelený Důl (24) – zaniklá osada v okrese Most
 Ždírecký Důl (25) – část obce Ždírec v okrese Česká Lípa

Horské údolí nebo úžlabina 
zejména v Krkonoších
 Dlouhý důl – údolí východně od Špindlerova Mlýna
 Důl Bílého Labe – údolí severovýchodně od Špindlerova Mlýna
 Dumlichův důl – údolí severně od Vrchlabí
 Javoří důl – údolí východně od Pece pod Sněžkou
 Jizerský důl – údolí jižně od Harrachova
 Labský důl – údolí severozápadně od Špindlerova Mlýna
 Lví důl – údolí severovýchodně od Pece pod Sněžkou
 Martinův důl – údolí severozápadně od Špindlerova Mlýna
 Medvědí důl – údolí severně od Špindlerova Mlýna
 Modrý důl – údolí jihozápadně od Pece pod Sněžkou
 Mumlavský důl – údolí východně od Harrachova
 Obří důl – údolí severně od Pece pod Sněžkou
 Pramenný důl (Krkonoše) – údolí východně od Špindlerova Mlýna
 Pudlavský důl – údolí severozápadně od Špindlerova Mlýna
 Růžový důl – údolí severně od Pece pod Sněžkou
 Slunný důl – údolí severovýchodně od Pece pod Sněžkou
 Těsný důl – údolí severně od Janských Lázní
 Vavřincův důl – údolí východně od Pece pod Sněžkou
 Vlhký důl – údolí severozápadně od Pece pod Sněžkou
 Zelený důl (Krkonoše) – údolí severozápadně od Pece pod Sněžkou
 Železný důl (Krkonoše) – údolí severně od Černého Dolu

ostatní
 Cikánský důl – údolí v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji
 Hluboký důl - údolí severně od Velké Moravy v Králickém Sněžníku
 Jelení důl - údolí východně od České Třebové ve Svitavské pahorkatině
 Kobylí důl – zatopené údolí v okrese Havlíčkův Brod 
 Kobylí důl (Orlické hory) – údolí severně od Jablonného nad Orlicí
 Modlivý důl (Kunvald) – údolí s osadou Přední Důl v okrese Ústí nad Orlicí
 Modlivý důl (Svojkov) – údolí v okrese Česká Lípa
 Pramenný důl – údolí u Dražejova na Kokořínsku
 Šilinkův důl – údolí východně od obce Předhradí v okrese Chrudim
 Štíří důl (údolí) – údolí  se stejnojmennou přírodní rezervací
 Švédský důl – údolí v Novohradských horách
 Uhlířský důl – údolí severně od Jablonného nad Orlicí

Přírodní rezervace 
 Modlivý důl (přírodní rezervace) (43) – přírodní rezervace jižně od Vamberku v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Štíří důl (52) – přírodní rezervace ve stejnojmenném údolí jižně od městyse Krucemburk na rozhraní okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou

Jiný význam 
 zlatý důl – v přeneseném významu něco z čeho plyne velký ekonomický zisk či jiný hospodářský prospěch
 Čertův důl – více významů (rozcestník)
 Černý důl – více významů (rozcestník)

Související články 
 zatopený důl – typ umělého jezera

Externí odkazy